

Biografia 
È figlio di Biagio Amati, ex presidente del .

Carriera 
Muove i suoi primi passi nelle giovanili del . Esordisce in prima squadra il 3 ottobre 2012 contro il , in Coppa Italia Lega Pro. Il 10 agosto 2017 si accorda con , formazione impegnata nel campionato sammarinese. 

Il 26 giugno 2018 esordisce nelle competizioni europee in La Fiorita- (0-2), incontro preliminare valido per l'accesso alla fase a gironi di UEFA Champions League.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 29 gennaio 2023.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
La Fiorita: 2017-2018, 2021-2022

 
La Fiorita: 2017-2018, 2020-2021

 
La Fiorita: 2018, 2021

Note

Collegamenti esterni